Ponte Preta (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Ponte Preta (Campinas), een wijk in de Braziliaanse gemeente Campinas in de deelstaat São Paulo
 Ponte Preta (Queimados), een wijk in de Braziliaanse gemeente Queimados in de deelstaat Rio de Janeiro.
 AA Ponte Preta, een Braziliaanse voetbalclub uit Campinas, in de deelstaat São Paulo.